Lakas–CMD (del seu nom en anglès Lakas-Christian Muslim Democrats), partit polític de les Filipines
 Diagrama Color-Magnitud (del seu nom en anglès Color-Magnitude Diagram), diagrama de la relació entre magnitud absoluta i tipus espectral de les estrelles
 Creative Micro Designs, empresa informàtica estatunidenca, de productes per al Commodore 64
 Comandament (tecla), tecla de combinació dels ordinadors Apple Macintosh
 cmd.exe, intèrpret d'ordres en Windows
 .cmd també és l'extensió dels arxius executables escrits en CP/M-86